Howory (ukr. Говори) - wieś w rejonie wońkowieckim obwodu chmielnickiego.

Pałac 
 piętrowy pałac wybudowany na przełomie XVIII w. i XIX w. w stylu klasycystycznym.

Przypisy

Bibliografia
 

Wsie w rejonie wońkowieckim